Aytos kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Ajtos, kommun, Burgas, 
 Ajtos, ort, Burgas, Obsjtina Ajtos, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar